Jill Craybas (Providence, Rhode Island 4 de Julho de 1974) é uma ex-tenista profissional norte-americana, sua melhor colocação em simples foi a 39° colocada, em duplas 41° em 2008.

Honras
Simples
 2002 WTA de Toquio, Japão sobre Silvija Talaja

Duplas
 2003 WTA de Madrid, Espanha com Liezel Huber
 2004 WTA de Cincinatti, EUA com Marlene Weingartner
 2008 WTA de Istambul, Turquia com Olga Govortsova
 2008 WTA de Toquio, Japão com Marina Eraković

Ligações externas
Perfil na WTA

Tenistas dos Estados Unidos
Tenistas olímpicos dos Estados Unidos
Tenistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Naturais de Providence